Mühlethaler ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Mühlethaler (* 1978), Schweizer Komponist, Remixer und Musikproduzent
 Elsa Mühlethaler (1917–1998), Schweizer Tierärztin
 Hans Mühlethaler (1930–2016), Schweizer Schriftsteller
 Kurt Mühlethaler (1919–2002), Schweizer Molekularbiologe
 Urs Mühlethaler (* 1953), Schweizer Handballtrainer 
Verena Mühlethaler (1913–1987), Schweizer Lyrikerin und Dichterin

Siehe auch:
 Laurent Muhlethaler (* 1997), französischer Nordischer Kombinierer